Григорий Корганов: Корганов, Григорий Гаврилович (1844—1914) — генерал-майор (1906).
 Корганов, Григорий Николаевич (1886—1918) — один из бакинских комиссаров.